Associação Atlética Real, mais conhecida como Real Colíder, foi uma agremiação esportiva da cidade de Colíder, Mato Grosso.

História 

Fundado com Associação Atlética Gráfica Real pelos irmãos Max e Suel, o clube disputou o Campeonato Mato-Grossense de Futebol em 1990.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Mato Grosso
Clubes de futebol fundados em 1983
Clubes de futebol extintos em 1990